Le Championnat de Newport est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 s'est disputée du 9 au .

Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz.

La finale du double dames n'ayant pu se disputer normalement, le titre est partagé entre les finalistes.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Pays de Galles
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Newport